

Pessoas
Alberto Spencer
Família Spencer
Herbert Spencer

Localidades
Spencer (Carolina do Norte)
Spencer (Dakota do Sul)
Spencer (Idaho)
Spencer (Indiana)
Spencer (Iowa)
Spencer (Nebraska)
Spencer (Ohio)
Spencer (Oklahoma)
Spencer (Tennessee)
Spencer (Virgínia Ocidental)
Spencer (Wisconsin)

Outros
Spencer (vestimenta)

Desambiguação